Montpeyroux kan syfta på:
 Montpeyroux, Aveyron
 Montpeyroux, Dordogne
 Montpeyroux, Hérault
 Montpeyroux, Puy-de-Dôme